Сомбре́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південь від Парижа, 120 км на захід від Тулузи, 29 км на північ від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 87 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 205,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сомбрен на сайті французького Національного інституту географії
 Сомбрен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 Сомбрен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сомбрен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сомбрен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї